Daphné peut faire référence à :

Botanique 
 Daphne, genre de plante de la famille des Thymelaeaceae ;
‘Daphne’, cultivar de rosier.

Entomologie 
 Le Daphné ou « Nacré de la ronce » (Brenthis daphne) est une espèce de lépidoptères de la famille des Nymphalidae.

Mythologie grecque 
 Daphné, nymphe de la mythologie grecque ;
 Daphné fille de Tirésias est prêtresse à Delphes.

Œuvres 
 , opéra de Jacopo Peri créé en 1597 ;
 Daphné, opéra de Marco da Gagliano créé à Mantoue en  ;
 Dafne, opéra de Heinrich Schütz composé en 1627 ;
 Daphné, roman inachevé d'Alfred de Vigny, écrit en 1837 et publié à titre posthume en 1912 ;
 Daphne, opéra de Richard Strauss créé en 1938 ;
 Daphne (film, 2007)

Personnalités

Prénom

Pseudonyme 
 Daphné (1974-), chanteuse française.
 Daphne ( 1989-), chanteuse camerounaise

Toponyme 
 Daphné, localité de la Syrie antique, près d'Antioche, célèbre pour son temple d'Apollon, le Daphneion ;
 Palais de Daphné, l'une des parties du Grand Palais de Constantinople à l'époque byzantine ;
 Daphne,  ville du comté de Baldwin, État d'Alabama, aux États-Unis

Autres 
 (41) Daphné, astéroïde ;
 Daphné, classe de sous-marin ;
 Daphné (Q108), sous-marin de la marine nationale française, de la classe Diane (1916) ;
 DAPHNE, émulateur de bornes d'arcade utilisant le Laserdisc ;
 Centre d’art déphne, un centre d'art autochtone nommé pour Daphne Odjig à Montréal

Voir aussi 
 Daphnes, ville de Basse-Égypte.